Дивизион 1 1985/1986 () — 22-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1985/86 на сайте rsssf.com 

1985/1986
Алжир
Алжир
1985 год в Алжире
1986 год в Алжире